Pílades puede referirse a:
Pílades: En la mitología griega hijo del rey Estrofio de Fócide, conocido principalmente por sus lazos afectivos con Orestes.
Pílades: Actor trágico del siglo I a.c.